Powiat witebski (I Rzeczpospolita) – powiat województwa witebskiego I Rzeczypospolitej
 Powiat witebski (gubernia witebska) – powiat guberni witebskiej  Imperium Rosyjskiego